Top je lahko:

 top - artilerijsko orožje
 snežni top
 vodni top 
 elektronski top
 top - šahovska figura trdnjava